Ульф Ки́рстен (; род. 4 декабря 1965, Риза, Саксония, ГДР) — немецкий футболист (нападающий) и футбольный тренер. Выступал за клубы «Динамо» Дрезден и «Байер 04», а также национальные сборные ГДР и объединённой Германии. Участник чемпионатов мира 1994 и 1998 годов, чемпионата Европы 2000 года. После завершения карьеры игрока в 2003 году остался работать в клубе «Байер 04» сначала в администрации, затем на должности помощника главного тренера, а в 2006 году возглавил вторую команду «Байера», выступающую в западной региональной лиге (4 дивизион) Германии. Имеет сына Беньямина, также футболиста, выступающего на позиции вратаря.

Клубная карьера

Динамо Дрезден 
На профессиональном клубном уровне, Кирстен играл только за две команды: с 1983 по 1990 год он был игроком «Динамо» (Дрезден). В ГДР-Оберлиге он сыграл 154 матчей и забил 57 голов за команду из Дрездена.

Кирстен имел нетривиальные габариты, ростом всего 172 см, но весом 81 кг. У него был необычно низкий центр тяжести, что позволило ему оставаться с мячом в поле против гораздо более крупных защитников и возможности для удара. Этот стиль игры часто сравнивали с легендарным Гердом Мюллером. Кроме того, несмотря на свою небольшую высоту, Кирстен хорошо владел ударом головой.

Достижения

Командные 
Динамо (Дрезден)
 Чемпион ГДР 1989, 1990 
 Обладатель кубка ГДР 1984, 1985, 1990
Байер 04
 Вице-чемпион Германии 1997, 1999, 2000, 2002
 Финалист кубка Германии 2002
 Финалист Лиги чемпионов УЕФА 2002
 Обладатель кубка Германии 1993

Личные 
 Лучший футболист ГДР: 1990
 Лучший бомбардир немецкой Бундеслиги (3): 1993, 1997, 1998
 Лучший бомбардир Кубка УЕФА: 1995
 Лучший бомбардир Кубка обладателей кубков УЕФА: 1994
 Лучший бомбардир в истории «Байера 04»: 239 голов
 Лучший бомбардир «Байера 04» в немецкой Бундеслиге: 181 гол
 Включён в символическую «сборную столетия» «Байера 04»: 2004

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Leverkusen.com
 Профиль Ульфа Кирстена на сайте fussballdaten.de
 Профиль Ульфа Кирстена на сайте weltfussball.de
 Профиль Ульфа Кирстена на сайте dfb.de
 Профиль Ульфа Кирстена на сайте kicker.de
 Профиль Ульфа Кирстена на сайте Transfermarkt

Футболисты ГДР
Футболисты Германии
Футболисты года Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки сборной ГДР по футболу
Игроки ФК «Динамо» Дрезден
Игроки ФК «Байер 04»
Футбольные тренеры Германии
Внештатные сотрудники Министерства государственной безопасности ГДР